«Пхёнъя́н синму́н» (, Пхеньянская газета) ― северокорейская газета. Выходит шесть дней в неделю в Пхеньяне. В 2012 главный редактор ― Сон Рак Кён (). Основана 11 июля 1957 года. Издаётся Пхеньянским городским комитетом Трудовой партии Кореи. Для зарубежных читателей издаётся англоязычная версия газеты, более известная под названием «The Pyongyang Times».

В отличие от других газет страны, «Пхёнъян синмун» публикует рекламы. Газета публикует разнообразную информацию о культурной жизни трудящихся. Также знакомит с новыми литературными произведениями и программами литературных и художественных конкурсов по привлечению народных масс к участию в культурной жизни.

У газеты была онлайн-версия на корейском в 2005 году и ещё в 2010 году, но сейчас она неизвестна.

Примечания

Ссылки 

 The Pyongyang Times 

Газеты КНДР
Газеты на корейском языке